Ramaley kan som auktorsförkortning betyda:

 Annette W. Ramaley
 Francis Ramaley

Robotskapade auktorsförkortningar